George Woods est un nom pouvant désigner:

Politique
George Austin Woods (1828-1905), officier britannique et premier ministre du royaume de Viti
 (1832-1890), gouverneur américain de l'Oregon
 (1832-1890), gouverneur américain de l'Oregon
 (1923-2007), juge américain du Michigan

Sport
 (1884-1962), joueur australien de football australien
George Woods (1943-2022), lanceur de poids américain

Autre
 (1898-1963), illustrateur et artiste néo-zélandais
George David Woods (1901-1982), administrateur américain, président de la Banque mondiale
, chancelier universitaire américain

Voir aussi

Woods, George